Zwijndrecht kan syfta på:

Belgien 

 Zwijndrecht, Belgien, kommun i Flandern, Provincie Antwerpen,

Nederländerna 

 Zwijndrecht, Nederländerna, kommun i Zuid-Holland,